est une entreprise japonaise de trading de matière première, dit également sōgō shōsha, qui constitue le cœur du keiretsu appelé Mitsui.

Histoire 

En , la holding Berkshire Hathaway dirigée par Warren Buffett investit dans un peu plus de 5 % de la société, ainsi que dans ses quatre principales concurrentes.

Notes et références

Lien externe 
   

Entreprise ayant son siège au Japon
Entreprise du TOPIX 100